Sãosebastianense – abitanti di São Sebastião do Rio Preto
Sãosebastianense – abitanti di São Sebastião do Umbuzeiro